

Abbigliamento
Collarino ecclesiastico, parte dell'abito talare della chiesa cristiana

Geografia
Monte Collarino, montagna dell'Umbria

Medicina
Collarino cervicale, presidio medicale

Oplologia
Collarino (armi), parte del bossolo